Karavelovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Каравелово) :
Karavelovo, village bulgare de l'obchtina de Nikola Kozlevo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Karavelovo, village bulgare de l'obchtina de Karlovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Karavelovo, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.